Biologia:
 Herència biològica, mode en què es transmeten els caràcters a la descendència.
 Herència genètica, mode en què es transmeten els gens a la descendència.
 Herència de caràcters adquirits, teoria de transmissió de l'herència biològica generalment atribuïda a Lamarck.
 Herència poligenètica
 Herència lligada al sexe
 Herència dominant
 Dret: Herència, conjunt de propietats, drets i patrimoni llegats després de la defunció d'una persona física.
 Herència borgonyona, territoris de la dinastia borgonyona que van acabar en mans de la Corona de Castella i Corona d'Aragó al s. XVI.
 Televisió: Herència de sang, telenovel·la emesa per canal 9.
 Informàtica: Herència (programació)

Vegeu també 
 Herencia